Mansfield Park kan syfta på
Mansfield Park, en roman av Jane Austen.
Mansfield Park (1983), en brittisk tv-serie från 1983
Mansfield Park (film), en brittisk film från 1999